

Persone
 Dimitri Pinti (1932-2018) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Rossano Pinti (1958) – ex calciatore italiano di ruolo portiere

Altro
 Borgo Pinti – via di Firenze
 Cimitero dei Pinti o della Misericordia – cimitero storico di Firenze
 Porta a Pinti – antico varco nelle mura di Firenze